Auguste Collart peut faire référence à : 
 Auguste Collart (1782-1870), propriétaire-rentier, membre de l'Assemblée des États et député luxembourgeois ;
 Léon Auguste Collart (1858-1906), propriétaire-rentier et député luxembourgeois, fils du précédent ;
  (1890-1978), agriculteur, diplomate, industriel, journaliste, homme politique luxembourgeois, Directeur général de l’Agriculture, du Commerce, de l’Industrie et du Travail dans le gouvernement dirigé par Émile Reuter.

Voir aussi 
 , une famille industrielle luxembourgeoise.